Илья́ Степа́нович Харито́нов (1903, Иверовское, Тверская губерния — 28 октября 1950, Москва) — советский государственный и политический деятель, председатель Ленинградского областного исполнительного комитета (1946—1948).

Биография 
Подростком начал работать на заводе «Экономайзер». С 1923 года учился на рабфаке, затем окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «инженер-электрик». Член ВКП(б) с 1926 года. Работал начальником электрохозяйства оборонного завода.

С 1933 года — на политической работе: секретарь, 1-й секретарь Приморского районного комитета ВКП(б) (Ленинград), с 1944 — на партийной должности в Ленинградском городском комитете ВКП(б). Был делегатом XVIII съезда ВКП(б) (1939).

С 23 июля 1946 по декабрь 1948 года — председатель Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета. Занимался восстановлением народного хозяйства области, уделяя особое внимание гидроэнергетике, газосланцевой промышленности. В 1947 году был избран депутатом (от Ленинградской области) Верховного Совета РСФСР 2-го созыва.

С декабря 1948 года — слушатель курсов секретарей обкомов и председателей облисполкомов при ЦК ВКП(б).

Арестован 3 ноября 1949 года в рамках т. н. Ленинградского дела. Включён в «сталинский список» от 23 марта 1950. Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной подрывной организации 28 октября 1950 года приговорён к высшей мере наказания; расстрелян в тот же день в Лефортовской тюрьме. Похоронен в Москве на Донском кладбище, могила № 3. Реабилитирован 4 мая 1954 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 орден Отечественной войны 1-й степени
 медали.

Адреса 
 Ленинград, ул. Ленина, д.15, кв.5.

Память 
Упомянут на Памятной доске репрессированным руководителям Ленинградской области, установленной в фойе Областного выставочного зала «Смольный» (ул. Смольного, д. 3) в знак благодарности за огромный вклад в оборону Ленинграда, освобождение от немецко-фашистских захватчиков и послевоенное восстановление Ленинградской области.

Упомянут на Памятнике руководителям Ленинграда и Ленинградской области на Донском кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели Ленинградского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Репрессированные по «Ленинградскому делу»
Заключённые Лефортовской тюрьмы
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1950 году
Посмертно реабилитированные в СССР